

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Peoria (Arizona)
 Peoria (Colorado)
 Peoria (Illinois)
 Peoria (Franklin megye, Indiana)
 Peoria (Miami megye, Indiana)
 Peoria (Iowa)
 Peoria (Kansas)
 Peoria (Missouri)
 Peoria (Ohio)
 Peoria (Ohio)

 Peoria megye

Zene 
 Peoria (album) – Future Clouds and Radar-album

Egyéb 
 Peoria-indiánok – oklahomai indián törzs